50-й Каннский кинофестиваль проходил с 7 по 18 мая 1997 года. Председателем жюри основного конкурса стала французская актриса Изабель Аджани, а обладателями Золотой пальмовой ветви стали фильмы иранского кинорежиссёра Аббаса Киаростами «Вкус вишни» и японского кинорежиссёра Сёхэя Имамуры «Угорь».

Жюри

Фильмы конкурсной программы

Победители 
 Золотая пальмовая ветвь
 Вкус вишни
 Угорь
 Гран-при
 Славное будущее
 Лучшая актриса
 Кэти Бёрк (Не глотать)
 Лучший актёр
 Шон Пенн (Она прекрасна)
 Лучший сценарий
 Ледяной ветер

Ссылки 
 1997 Cannes Film Festival
 Cannes Film Festival:1997  at Internet Movie Database

Каннский кинофестиваль
Кинофестивали 1997 года
1997 год во Франции
Май 1997 года